Нагорновский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Клецкого района Минской области Белоруссии.

Географическое положение 
Нагорновский сельсовет располагался в восточной части Клецкого района.

История 
Нагорновский сельсовет был основан в 1939 году после воссоединения Западной Беларуси с Белорусской ССР.

В 1949 году к Нагорновскому сельсовету был присоединён Тетеревецкий сельский Совет.

В 2007 году деревня Лазовичи обрела статус агрогородка.

В 2008 году административный центр Нагорновского сельсовета перенесён из деревни Нагорное в деревню Загорное.

28 мая 2013 года сельсовет был упразднён, населённые пункты Доморацкие, Загорное, Заполье, Нагорное, Рубеж вошли в состав Краснозвёздовского сельсовета, населённые пункты Ёдчицы, Кунцевщина, Лазовичи, Мокраны, Тетеревец — в состав Морочского сельсовета.

Состав 
Нагорновский сельсовет включал 10 населённых пунктов:
 Доморацкие — деревня.
 Загорное — деревня.
 Заполье — деревня.
 Ёдчицы — деревня.
 Кунцевщина — деревня.
 Лазовичи — агрогородок.
 Мокраны — деревня.
 Нагорное — агрогородок.
 Рубеж — деревня.
 Тетеревец — деревня.

Производственная сфера 
 СПК «Лазовичи», ранее колхоз «Красное Знамя», образованный в 1950 году. Производственное направление — мясо-молочное.
 Отделение «Загорное» РУСП «Племзавод Красная Звезда». Основано в 1939 года как колхоз «17 Сентября», в котором состояло 28 семей. После Великой отечественной войны в октябре 1948 года были организованы два колхоза: колхоз имени Ленина и колхоз «17 Сентября». В 1951 они были объединены в колхоз имени Ленина. В 1963 году колхоз переименован в имени Ульянова, который с 2003 года называется СПК «Загорное». В 2006 году СПК «Загорное» присоединено к РУСП «Племзавод Красная Звезда».

Социально-культурная сфера 
 Учреждения образования: УО «Нагорновская государственная общеобразовательная школа», ГУО «Лазовичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», УО «Нагорновский детский сад»
 Здравоохранение: Лазовичская врачебная амбулатория и два фельдшерско-акушерские пункты (Нагорновский и Загорновский). Лазовичская амбулатория открыта была в 1987 году на базе Лазовичского ФАПа. В 2007 году открыт дневной стационар на 4 койко-места.
 Учреждения культуры: Лазовичский СДК, Загорновский СДК, Лазовичская сельская библиотека, Загорновская сельская библиотека, Рубежская сельская библиотека-клуб, Нагорновская сельская библиотека-клуб, Кунцевская сельская библиотека-клуб.

Достопримечательности 
 Костёл «Воздвижение Креста Господнего» в деревне Нагорное — памятник архитектуры XX века
 Церковь «Покрова Пресвятой Богородицы» в деревне Ёдчицы — построена в 1801 году
 Усадебно-парковый ансамбль «Тесновка» — вторая половина XIX века
 Усадьба Войниловичей в деревне Кунцевщина — вторая половина XIX — начало XX века

Примечания

Ссылки 
 Клецкий райисполком

Упразднённые сельсоветы Клецкого района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании